Gannowka ist ein russischer Ortsname:
 Gannowka (Amur), Dorf in der Oblast Amur
 Gannowka (Baschkortostan, Belebei), Dorf im Rajon Belebei, Republik Baschkortostan
 Gannowka (Baschkortostan, Busdjak), Dorf im Rajon Busdjak, Republik Baschkortostan
 Gannowka (Baschkortostan, Silair), Dorf im Rajon Silair, Republik Baschkortostan
 Gannowka (Belgorod), Dorf in der Oblast Belgorod
 Gannowka (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938: Gerskullen, 1938 bis 1946 Gerslinden, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Gannowka (Kaluga), Dorf in der Oblast Kaluga
 Gannowka (Pensa), Dorf in der Oblast Pensa
 Gannowka (Rjasan), Dorf in der Oblast Rjasan
 Gannowka (Rostow, Belaja Kalitwa), Dorf im Rajon Belaja Kalitwa, Oblast Rostow
 Gannowka (Rostow, Kaschary), Dorf im Rajon Kaschary, Oblast Rostow
 Gannowka (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Gannowka (Tula), Dorf in der Oblast Tula
 Gannowka (Woronesch), Dorf in der Oblast Woronesch